Kamil Majchrzak era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Jack Draper ha sconfitto Zizou Bergs con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

  Ričardas Berankis (ritirato)
  Quentin Halys (semifinale)
  Gilles Simon (primo turno)
  Roman Safiullin (secondo turno, ritirato)

  Jack Draper (campione) 
  Grégoire Barrère (primo turno) 
  Constant Lestienne (primo turno, ritirato) 
  Antoine Hoang (secondo turno)

Qualificati 

  Zizou Bergs (finale)
  Fábián Marozsán (primo turno)
  Henri Squire (secondo turno)

  Alastair Gray (quarti di finale) 
  Alexis Galarneau (primo turno) 
  Marvin Möller (ritirato)

Lucky loser 

  Benjamin Hassan (quarti di finale, ritirato)
  Michail Pervolarakis (primo turno)

  Mats Rosenkranz (secondo turno)

Wildcard 

  Luca Van Assche (primo turno)
  Harold Mayot (primo turno)

  Arthur Fils (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open Harmonie mutuelle 2022